Sovereign bezeichnet:

 eine englische Goldmünze, siehe Sovereign
 eine im engl. Sprachgebrauch höchstrangige verfassungsmäßige Position im Staat (siehe Staatsoberhaupt), in der britischen Monarchie oberster Herrscher, also König oder Königin (siehe Souverän)
 eine Modellreihe des Fahrzeugherstellers Daimler Motor Company, siehe Jaguar XJ (Mark I)
 eine englische Rapperin, siehe Lady Sovereign
 ein Schiff von Pullmantur Cruises, siehe Sovereign (Schiff)
 ein englisches Kriegsschiff im 17. Jahrhundert, siehe Sovereign of the Seas
 ein Modell des Flugzeugherstellers Cessna, siehe Cessna Citation Sovereign
 ein amerikanisches Bankhaus, siehe Sovereign Bank
 einen Reaper im Mass-Effect-Universum.
 eine Raumschiffklasse im Star-Trek-Universum.
 eine Champagne-/Sektflasche mit 25,5 l Inhalt.
 eine ehemalige US-amerikanische Automarke, siehe Matthews Motor Company
 einen Ankerziehschlepper, siehe Sovereign (Schiff, 2003)

Siehe auch:
 Souverän#Adjektiv, die sichere oder überlegene Beherrschung einer Aufgabe.